Blättertal ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:
 Blättertal (Gemeinde Gutenstein), Ortsteil von Gutenstein (Niederösterreich), Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Blättertal (Gemeinde Puchberg), Ortslage von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen